zieleniec – rodzaj terenu zieleni
 zieleniec – rodzaj skały metamorficznej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 11 podstawowych
 Zieleniec – część miasta Duszniki-Zdrój
 Zieleniec – część miasta Gorzów Wielkopolski
 Zieleniec – część miasta Marki
 Zieleniec – część miasta Poznań
 Zieleniec – część miasta Swarzędz
 Zieleniec – przysiółek wsi Stradomia Wierzchnia w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców
 Zieleniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo
 Zieleniec – kolonia w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Milanów
 Zieleniec – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Jasień
 Zieleniec – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Nowe Ostrowy
 Zieleniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Zieleniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Zieleniec – wieś w woj.  mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne
 Zieleniec – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne
 Zieleniec – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Pokój
 Zieleniec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Wielbark
 Zieleniec – część wsi Kwiejce Nowe w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko
 Zieleniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Chodów

Inne 
 Zieleniec – osiedle miasta Toruń

Zobacz też 
 Zieleniec Mały
 Zieliniec